Moskovski peut faire référence à
 Moskovski, une ville dépendant de la municipalité de Moscou ;
 Moskovski, un district municipal de Moscou, dans lequel se trouve la ville de Moskovski.